Ге́рман Алекса́ндрович Пруденский (1904—1967) — советский учёный-экономист; доктор экономических наук (1951), профессор (1951), член-корреспондент Академии наук СССР с 28 марта 1958 года (экономика и статистика). Автор более  в том числе 9 монографий.

Биография 
Родился а в городе Торопец Псковской губернии, ныне Тверской области, в семье чиновника казначейства.

В 1918 году окончил четыре класса реального училища в Торопце. Затем был воспитанником 5-го Псковского пехотного полка, служил в караульной роте. В 1919 году вместе с семьей уехал на Украину — в село Джулинка Подольской губернии, где работал в сельском хозяйстве. С 1921 года продолжил обучение в средней школе Торопца, которую окончил в 1923 году.

С 1923 по 1928 годы работал счетоводом, бухгалтером, секретарём в советских учреждениях в Орехово-Зуеве и в Москве. В 1931 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана по специальности инженер-технолог, одновременно работал в Московском бюро «Пролеттруда». По окончании института работал в Свердловске, сначала инженером предприятия «Уралгипромаш» (1931—1932), затем ассистентом и заведующим кафедрой экономики и организации производства Уральского машиностроительного института (1932—1934). С 1934 по 1941 годы Г. А. Пруденский преподавал в Уральском политехническом институте, с 1936 по 1941 годы состоял консультантом на «Уралмашзаводе» по вопросам организации производства.

С июля 1941 по сентябрь 1947 годов находился на партийной работе в Свердловском обкоме КПСС в должности заведующего отделом и заместителя секретаря обкома по оборонной промышленности. В 1947 году вернулся в Уральский политехнический институт на должность заведующего кафедрой, а затем директора, возглавляя вуз с 1951 по 1955 годы.

В 1955—1958 годах работал заместителем председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы; в 1958—1966 годах — директором Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук СССР. С 1966 года работал в должности старшего научного сотрудника Института экономики АН СССР в Москве.

Занимался общественной деятельностью. Член КПСС, был делегатом XIX съезда КПСС (1952). В 1965—1966 годах руководил советской частью первого международного сравнительного исследования бюджетов времени, проведенного по инициативе ЮНЕСКО в десяти странах Западной и Восточной Европы и США. Был ответственным редактором журнала «Известия Сибирского отделения АН СССР» (1963—1966), с 1957 года являлся членом редколлегии журнала «Вопросы экономики».

Умер 23 июля 1967 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (6 участок, 38 ряд).

Награды и звания 
 Награждён орденами Красной Звезды (1942), Трудового Красного Знамени (1945, 1967) и медалями.
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1964).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Пруденский Герман Александрович на сайте Архивов РАН
 Пруденский Герман Александрович

Выпускники МГТУ
Сотрудники СО АН СССР
Сотрудники Института экономики РАН
Преподаватели Уральского технического университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XIX съезда КПСС